Plou – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Aragona.
 Plou – comune francese del dipartimento del Cher.